Marsac, település Franciaországban, Charente megyében
Marsac, település Franciaországban, Creuse megyében
Marsac, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Marsac, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Marsac-sur-l’Isle, település Franciaországban, Dordogne megyében
Marsac-en-Livradois, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Marsac-sur-Don, település Franciaországban, Loire-Atlantique megyében